De 75e editie van de Ronde van Zwitserland (Tour de Suisse) werd verreden van 11 tot en met 19 juni 2011 over een afstand van 1245 km. De wielerronde maakte deel uit van de UCI World Tour 2011. Titelverdediger was Fränk Schleck.

Deelnemende ploegen
Er nemen 20 teams nemen deel aan deze editie.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe

9e etappe

Eindklassementen 

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2011
2011
UCI World Tour 2011